Die Fußball-Landesliga Rheinland 1950/51 war die vierte Spielzeit der Landesliga als höchster Amateur-Spielklasse im Gebiet des Fußballverbandes Rheinland. Die Landesliga Rheinland war bis 1951 direkt unterhalb der damaligen Oberliga Südwest angesiedelt und nach geographischen Gesichtspunkten in drei Staffeln mit insgesamt 45 Vereinen gegliedert. Die Sportfreunde Herdorf, der SC 07 Bad Neuenahr und der TuS Konz wurden Meister ihrer jeweiligen Staffeln und stiegen zusammen mit dem VfL Neuwied sowie dem VfB Lützel in die zur Spielzeit 1951/52 neu eingerichtete 2. Liga Südwest auf. Der SV Adler Niederfischbach, der TuS Diez, der SSV Mülheim, die SpVgg Nickenich und der FC Könen stiegen aus der Landesliga ab.

Der VfL Neuwied vertrat den Fußballverband Rheinland bei der deutschen Amateurmeisterschaft 1951, schied aber bereits in der ersten Runde gegen den SSV Troisdorf 05 aus.

Abschlusstabellen 
Staffel Nord

Staffel Mitte

Staffel Süd

Literatur 

1950
Fußballsaison 1950/51